Sammelkarte steht für:

 Mehrfahrtenkarte, siehe Einzelfahrkarte
 Spielkarte in einem Sammelkartenspiel
 Sammelobjekt für ein Sammelalbum

Siehe auch:
 Zigarettenbild, Liebigbild